

Кремпсько — село в гміні Шидлово Пільського повіту Великопольського воєводства
 Кремпсько — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства